Тулакил има више значења:

 Тулакил (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тулакил (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику